

Sigle 
 Soggetto Oggetto Verbo – tipo linguistico
 Solenoid Operated Valve – elettrovalvola
 Sostanze Organiche Volatili – qualità dell'aria, ambienti di lavoro, qualità dell'aria interna

Codici 
SOV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seldovia (Stati Uniti d'America)
sov – codice ISO 639-3 della lingua sonsorol